

Мечиславка — село в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Мечиславка — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства